Ел Чихол има више значења:

 Ел Чихол (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Чихол (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чихол (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чихол (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чихол (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чихол (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чихол, Хосе Исаси (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чихол (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чихол (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чихол (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику